Chang – amerykański film z 1927
 Chang – gewog w Bhutanie
 Chang – nazwisko

Zobacz też